Кафедральный собор — католический собор архиепархии Бразилиа. Национальный памятник (ID 672).

Сооружён в стиле модернизм по проекту известного архитектора Оскара Нимейера. При проектировании Оскар Нимейер вдохновлялся Ливерпульским собором. Само здание состоит из 16 гиперболоидных колонн, символизирующих руки, воздетые к небу. Пространство между колоннами закрыто витражами. Из-за особенностей архитектуры внутреннее пространство заполнено светом, для большего визуального эффекта архитектор задумал достаточно долгий и темный коридор перед входом в главное помещение. Так как Нимейер атеист, то католическая церковь очень долго отказывалась его освящать. Из-за определенных просчетов, в зале очень слабая акустика, и не продумана система вентиляции, а из-за того что здание находится в солнечной местности и практически не имеет светозащиты, внутреннее пространство очень быстро нагревается. Глобальная реконструкция проходящая во всех значимых зданиях столицы, должна устранить данные проблемы.

В 1988 году Оскар Нимейер получил притцкеровскую премию за проект Собора.

25 июля 2013 года во время XXVIII Всемирного дня молодёжи Папа Римский Франциск посетил собор и отслужил там мессу.

Примечания

См. также 
 Бразилиа
 Оскар Нимейер
 Дворец Алворада

Ссылки 
 The Pritzker Architecture Prize — сайт Притцкеровской премии.

Здания, построенные по проекту Оскара Нимейера
Соборы Бразилии
Католические храмы Бразилии
Здания и сооружения Бразилиа
Культовые сооружения, построенные в 1970 году
Появились в 1970 году в Бразилии